David Lozada Santiago, més conegut com a Cheka (Brooklyn, Nova York, Estats Units, 5 d'abril de 1983), és un cantant, compositor i productor nord-americà d'origen porto-riqueny.

Biografia 
Quan tenia tan sols dos anys, els seus pares originaris de Guayama, Puerto Rico, decideixen tornar a la seva terra natal i és allí on Cheka comença a mostrar interès pel cant i especialment el reguetón, sent un gènere musical que cada dia estava guanyant més seguidors dins del públic de Puerto Rico i els mercats de Centre i Sud Amèrica. Quan Cheka tenia tan sols 10 anys ja interpretava les seves primeres composicions i començava a ser notícia, aixecant l'interès dins dels amants del gènere urbà, coneixent-li-ho per aquell temps com "El nen bonic del reguetón"

Després d'innombrables participacions com a cantant i productor musical, es va destacar com un dels cantants més importants i complets del gènere del reguetón destacant en els seus començaments treballs realitzats al costat de figures com "Yaga i Mackie" al costat de Dj Playero amb les cançons "Deixa Vu" i "Sonant diferent" per llavors ja es començava a cridar Cheka. A nivell internacional un dels èxits musicals que li van obrir les portes com a productor musical va ser amb el tema "Dona-li Don Dona-li" interpretat per Don Omar

Durant la seva carrera Cheka també ha aconseguit aconseguir primeres i importants posicions en les cartelleres d'èxits com són les dels Billboard i la de Mitja Base amb temes com "es va anar i em va deixar" al costat d'Andy Montañez i Ismael Miranda; "Sóc diferent" al costat de l'Índia; "Ningú sap" Michael Stuart. "Amor bandit" al costat de Bimbo, molts més èxits han estat presents en una llarga llista d'importants àlbums de reggaeton com: " The Noise Biography", "Romanços del Soroll 2", "The Score", "Censurat", "Warrior 4", "Sentenciats", "Blin Blin Vol.1", "Dj Blass", "Sanduguero Hit", "La pel·lícula", "El Draft del Reggaeton 2005" i "Al lent de Dj Goldy" "Jo sóc Música" compartint lletres amb exponents de la talla de Baby Rasta i Gringo, Zion, yomo, Pla B, Alberto Stylee, J Álvarez, entre uns altres.

La proposta musical de Cheka va ser una de les primeres a cridar l'atenció dins del públic mexicà i italià, de tal manera que ha estat el primer exponent del gènere a ser convidat oficialment a presentar-se en el "Festival de Acapulco 2005" i "La Fira Llatina" de la Republica de San Marino. Aquest gest públic i les autoritats de govern, van convertir a Cheka en el primer exponent del gènere a guanyar-se el reconeixement oficial com "L'Ambaixador del Reggaetón",

El bon treballo música del Cheka ha estat reconegut en programes i Top Xous dels Estats Units com a Dissabte Gegant, Don Francisco Presenta, Desperta Amèrica, L'escàndol, Cristina, The Roof i molts més. El seu video musical del tema "Ningú sap" va ser nomenat per Telehit, cadena filial de Televisa com el vídeo de la setmana. Aquest tema també va formar part de la música en una de les temporades del reality xou "Big Brother VIP"

Cheka va decidir mudar-se a Medellín entre 2010 i 2012 amb el propòsit de llançar novament la seva carrera artística.

2012 - 2018 Cheka comença a guanyar novament popularitat a diversos països de Llatinoamèrica amb els seus senzills "Calent" - "Poca Roba" - "Hey el teu" est últim gravat al costat de Nicky Jam.

participa en l'àlbum "Orion Rescue The Princess" produït per Musicologo i Menis (productors oficials de Dadddy Yankee) amb la cançó "Anem a la disc".

Cheka arriba a les millors posicions en la ràdio i televisió amb cançons com a "Masoquista" - "Tranquil·la" - "obsessió" i "La teva curiositat" aquesta última en col·laboració de Juno The Hitmaker. Cheka actualment és considerat com un dels exponents més importants i complets dins del reguetón.

Discografia 
Àlbums

 1999: Demo (Amb DJ Crime)
 2005: Rookie Of The Year
 2005: Sentenciats (Platinum Edition) (Baby Rasta & Gringo)
 2006: Sense Rivals
 2008: Menja Back Edition
 2008: Jo Sóc Música
 2016: Jo Sóc Música 2

Mixtapes

 2007: Grans Lligues (amb Juno & Keesha)
 2010: Double Trouble (amb Fade)

Cantants novaiorquesos
Músics de Brooklyn